

Geografia

Svizzera 
 Ajoie – regione storica della Svizzera coincidente approssimativamente con il distretto di Porrentruy
 Haute-Ajoie – comune svizzero nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Altro 
 Ajoie – asteroide
 Hockey Club Ajoie – squadra di hockey su ghiaccio svizzera